

Rośliny 
 koper (Anethum) – rodzaj roślin selerowatych (m. in. koper ogrodowy)
 koper – zwyczajowa nazwa roślin z rodziny selerowatych:
 koper włoski, czyli fenkuł włoski (Foeniculum vulgare)
 koper morski, czyli kowniatek morski (Crithmum maritimum)

Miejscowości i stacje kolejowe 
 Koper – miasto w Słowenii
 Koper – stacja kolejowa w mieście Koper (Słowenia)
 Koper – gmina w Słowenii

Sport 
FC Koper – słoweński klub piłkarski

Osoby (nazwisko) 
 Adolf Koper – prawnik, żołnierz Batalionów Chłopskich
 Andrzej Koper – polski kierowca rajdowy
 Izydor Koper – generał brygady LWP
 Marian Koper – generał brygady LWP
 Sławomir Koper – polski pisarz, autor książek historycznych
 Stanisław Koper – polski samorządowiec i działacz polityczny

en:Kapor
hu:Kapor (egyértelműsítő lap)